Estniska mästerskapet i volleyboll för damer har genomförts sedan 1925. Det organiseras av Eesti Võrkpalli Liit, det estniska volleybollförbundet. Under perioden 1944–1991 var det en del av seriesystemet i Sovjetunionen.

Resultat per år

Referenser

Volleybolltävlingar i Estland
Nationella högstaserier i volleyboll för damer